Оппоков — русская фамилия. Известные носители:

 Оппоков, Георгий Ипполитович (1888—1938) — советский государственный и политический деятель.
 Оппоков, Евгений Владимирович (1869—1938) — русский и советский учёный, академик ВАСХНИЛ.